Le qualificazioni del singolare maschile dell'Orange Prokom Open 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open 2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (Qualificato)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Sebastián Prieto (primo turno)
 František Čermák (Qualificato)

 Mattias Hellstrom (ultimo turno)
 Marc-Kevin Goellner (Qualificato)
 Alexander Flock (ultimo turno)
 Solon Peppas (ultimo turno)

Qualificati 

 Bohdan Ulihrach
 Marc-Kevin Goellner

 Filip Urban
 František Čermák

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2003